Mimosa kan syfta på:

Mimosa (drink)  – en drink bestående av lika delar mousserande vitt vin och apelsinjuice
Mimosor (växter) – ett släkte av ärtväxter
Mimosasallad – en kall sallad eller sås som innehåller bland annat frukter och majonnäs
Mimoza Shkodra – en albansk sångerska